Gracias, mot espagnol pour merci, peut se référer à :

Patronyme 
  (1939 -), prélat catholique et évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Bombay ;
 Oswald Gracias (1944 -), archevêque de Bombay depuis 2006 ;
 Valerian Gracias (1900 - 1978), premier archevêque indien de Bombay et premier cardinal indien.

Toponyme 
 Gracias, ville du Honduras ;
 Le Cap Gracias a Dios, cap entre le Honduras et le Nicaragua ;
 Gracias a Dios, département du Honduras

Musique 
 , album du chanteur mexicain José José ;
 , album de la chanteuse espagnole Malú ;
 , chanson de la chanteuse mexicaine Thalía ;
 , album du groupe suédois ABBA.

Voir aussi 
 
 

Patronyme hispanique